Blue Boy steht für:
 Blue Boy (DJ), eigentlich Alexis Blackmore, schottischer DJ
 Blue Boy, eigentlich Austin Lyons (* 1956), trinidadischer Calypso- und Soca-Musiker; siehe Superblue
 Blue Boy (Album), Album von Ron Sexsmith, 2001
 Blue Boy, eine Rhododendron-Sorte

Blueboy steht für:
 Blueboy (Band), englische Indie-Pop-Band
 Blueboy, US-amerikanisches Männermagazin; siehe Liste von Magazinen für homosexuelle Männer#B

Siehe auch:
 The Blue Boy, Gemälde von Thomas Gainsborough
 Blue Boys, Fußballverein